Лига Европы УЕФА 2021/2022 — 51-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 13-й под названием Лига Европы УЕФА. Финал состоялся на стадионе Рамон Санчес Писхуан в испанском городе Севилья. Первоначально его планировалось провести на Пушкаш-Арене в столице Венгрии Будапеште, однако из-за переноса финала 2020 года все места проведения предстоящих финалов были сдвинуты на год, и теперь Будапешт примет финал 2023 года. Победитель турнира автоматически попадёт в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, а также получит право сыграть против победителя Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 в Суперкубке УЕФА 2022.

Этот первый сезон с 1999/2000 (после упразднения Кубка обладателей кубков УЕФА), в котором проводятся три крупных европейских клубных турнира: Лига чемпионов, Лига Европы и недавно созданная Лига конференций. Лига Европы при этом (называвшаяся ранее «Кубок УЕФА») является вторым по рангу соревнованием из трёх. Соответственно были введены значительные изменения в формат самой Лиги Европы. Количество команд в групповом этапе сокращено с 48 до 32 и уменьшено число команд, участвующих в квалификации. В первом раунде этапа плей-офф теперь участвуют только команды, занявшие второе место в групповом этапе вместе с клубами, занявшими третье место в группах Лиги чемпионов, в то время как победители групп собственно Лиги Европы напрямую выходят в 1/8 финала.

Рейтинг ассоциаций 
В розыгрыше Лиги Европы 2021/2022 годов участвовали 58 команд. Количество мест по странам распределялось в соответствии с коэффициентами стран УЕФА на 2020 год, которые учитывают выступление команд в еврокубках с 2015/16 по 2019/20 годы.

* Перед началом турнира.** Количество команд, влившихся в Лигу Европы по ходу турнира из Лиги чемпионов.

Распределение команд по этапам 
В связи с наличием механизма перехода проигравших команд из высшего еврокубка в низший этапы квалификации Лиги Европы синхронизированы с аналогичными в Лиге чемпионов. По этой причине квалификация в групповой этап Лиги Европы начинается с третьего квалификационного раунда, а не с первого, каким он на самом деле является.

Согласно регламенту, действующий победитель Лиги конференций УЕФА квалифицируется в групповой этап Лиги Европы. Однако сезон 2021/22 является первым, в котором Лига конференций будет проводиться, и место победителя этого турнира остаётся свободным. Поэтому в систему распределения команд внесены изменения:

 Обладатель кубка ассоциации 7 (Россия) стартует с группового этапа вместо раунда плей-офф.
 Обладатель кубка ассоциации 13 (Дания) стартует с раунда плей-офф вместо третьего квалификационного раунда.
 Обладатель кубка ассоциации 16 (Кипр) переведён со второго квалификационного раунда Лиги конференций в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Участники 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2021/2022 (составы)

Расписание

Квалификация

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 19 июля 2021 года в 12:00 СЕST.

Раунд плей-офф 

|}

Распределение команд перед жеребьёвкой группового этапа 

В групповом этапе участвовали 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьёвки команды были посеяны в четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В каждой группе команды играли друг против друга дома и на выезде.

Победители групп вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие второе место, — в 1/16 финала. Жеребьёвка группового этапа прошла 27 августа в швейцарском Ньоне.

 1-я корзина:
  Олимпик Лион 76.000
  Наполи 74.000
  Байер 04 57.000
  Динамо Загреб 44.500
  Лацио 44.000
  Олимпиакос 43.000
  Монако 36.000
  Брага 35.000

 2-я корзина:
  Селтик 34.000
  Айнтрахт 33.000
  Црвена звезда 32.500
  Лестер Сити 32.000
  Рейнджерс 31.250
  Локомотив (Москва) 31.000
  Генк 30.000
  ПСВ 29.000

 3-я корзина:
  Олимпик Марсель 28.000
  Лудогорец 28.000
  Вест Хэм Юнайтед 20.113
  Реал Сосьедад 19.571
  Реал Бетис 19.571
  Фенербахче 19.500
  Спартак (Москва) 18.500
  Спарта (Прага) 17.500

 4-я корзина:
  Рапид (Вена) 17.000
  Галатасарай 17.000
  Легия 16.500
  Мидтьюлланн 13.500
  Ференцварош 13.500
  Антверпен 10.500
  Штурм 7.165
  Брондбю 7.000

Таблицы с расположением команд на групповом этапе

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

Стыковые матчи 

Первые матчи прошли 17 февраля, ответные — 24 февраля 2022 года.

|}

1/8 финала 
Из-за отстранения сборной России по футболу и футбольных клубов России от матчей в УЕФА по причине вторжения в Украину матчи «РБ Лейпциг» — «Спартак» были отменены. «РБ Лейпциг» прошёл в 1/4 финала. Первые матчи прошли 9 и 10 марта, ответные — 17 марта 2022 года.

|}
Примечания

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 18 марта 2022 года. Первые матчи проводились 7 апреля, ответные — 14 апреля 2022 года.

|}

1/2 финала 
Жеребьёвка состоялась 18 марта 2022 года, сразу после жеребьёвки 1/4 финала. Первые матчи проводились 28 апреля, ответные — 5 мая 2022 года.

|}

Финал 

Финал прошёл 18 мая 2022 года на Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Жеребьёвка для определения «домашней» команды состоялась 18 марта 2022 года, сразу после жеребьёвки 1/2 финала.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2021/2022
 Лига конференций УЕФА 2021/2022
 Суперкубок УЕФА 2022

Примечания 

 
2022
Европейский футбол в сезоне 2021/2022